Forlaget Cobolt er et tegneserieforlag med udgivelser fra især den fransk-belgiske scene, blandt andet Asterix, Lucky Luke og Hergés Tintin.

Cobolts program omfatter cirka 40 nyudgivelser om året, heriblandt fortsat en lang række af de kendte og populære serier, der oprindeligt blev lanceret af Carlsen Comics og Interpresse.

Eksterne kilder/henvisninger 

 Om forlaget 
Forlag fra Danmark
Etableret i 2008